Полыковичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Полыковичи — агрогородок в Могилёвском районе Могилёвской области.
 Полыковичи — деревня в Шкловском районе Могилёвской области.